Begrafenis, teraardebestelling
Begraving (geologie), begraven worden van sediment en gesteente in de ondergrond